Schloss Homburg ist der Name von Burgen und Schlössern:
 Schloss Bad Homburg, ehemaliges landgräfliches Schloss, später Sommerresidenz des Kaisers, in Bad Homburg vor der Höhe, Hessen
 Schloss Homburg (Nümbrecht), Höhenburg der Grafen von Sayn in Nümbrecht (Oberbergisches Land), Nordrhein-Westfalen
 Ruine Homburg, von der Stadt Basel genutzte Burgruine in Läufelingen, Kanton Basel-Landschaft
 Homburg (Burg), von verschiedenen Häusern, unter anderem den Welfen, genutzte Burg bei Stadtoldendorf, Niedersachsen
 Burgruine Hohenburg (Homburg), auch Homburg genannte Burgruine in Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Schloss Homburg (Homburg am Main), Schloss in Homburg am Main, Gemeinde Triefenstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Homburg (Begriffsklärung)